A barlangkutatás kifejezés jelentései.

 barlangkutatás (tudomány) vagy barlangtan, szpeleológia: a barlangok tudományos kutatása.
 Barlangkutatás (folyóirat): 1913-ban indult barlangtani szakfolyóirat.

Egyértelműsítő lapok